Woldemar eller Valdemar Løvendal er det anvendte navn om flere personer:

 Woldemar Løvendal (baron) (1660-1740) – dansk friherre og officer
 Woldemar Løvendal (rigsgreve) (1700-1755) – dansk-fransk friherre og rigsgreve, fransk officer, søn af ovennævnte (fulde navn: Ulrik Frederik Woldemar Løvendal, også fr. Lowendal)